Der Name Varuna bezeichnet:

 Varuna als indische Gottheit, siehe Varuna (indische Gottheit)
 Varuna als iranische Gottheit, siehe Varuna (iranische Gottheit)
 den nach der indischen Gottheit benannten Asteroiden, siehe (20000) Varuna
 einen Fluss in Indien, siehe Varuna (Fluss)
 eine Gattung der Krabben, siehe Varuna (Krabbe)
 den Berg Piz Varuna () an der schweizerisch-italienischen Grenze.